Изиане Кастро Маркес (; род. 13 марта 1982 года, Сан-Луис, штат Мараньян, Бразилия) — бразильская профессиональная баскетболистка, выступавшая в амплуа свингмэна. Неоднократный призёр различных международных соревнований в составе национальной сборной Бразилии. Участница Олимпиады 2004 года в Афинах. На её счету 11 проведённых сезонов в ВНБА – лучший результат среди бразильских баскетболисток.

Биография 
Кастро Маркес первые шаги в баскетболе сделала в родном городе Сан-Луис, где уже в 15 лет подписала свой первый профессиональный контракт. С 2001 года карьера баскетболистки резко пошла в гору: дебют во взрослой сборной на Чемпионате Америки, а затем Изиане поехала покорять Европу и начала с Испании. За 11 лет, проведенных в Старом Свете, Кастро Маркес выступала за 11 команд из 7 стран. В составе французского «Пэйс д’экс Баскет» становилась обладателем кубка Европы, причём в этом турнире она была лучшая в команде по количеству очков, набранных в среднем за матч, – 18,7, участник Финала четырёх Евролиги – 2010 в составе польской «Вислы Кэн-Пак». Не обошла стороной Изиане и Россию, где в свои 22 года дебютировала в Екатеринбурге, вместе с Иоландой Гриффит она помогла УГМК выиграть бронзу чемпионата России (32 игры, в среднем за игру – 18,2 очка, 4,6 подб., 2,2 перед.), впервые стать обладателем кубка России, в финале которого был обыгран самарский «ВБМ-СГАУ», а Маркес набрала 15 очков (3-й показатель в игре). Вернувшись через два года в Россию, Изиане долго не продержалась: 3 игры в первенстве и 1 игра в Евролиге – вот и вся статистика выступления за «Спарту энд К», после чего она отправилась на свою Родину.

В 2013 году после окончания очередного первенства Бразилии она включена в «символическую пятёрку» чемпионата, при этом имеет лучший результат среди всех баскетболисток по набранным очкам — 21,9 (в среднем за игру). В следующем году Изиане вновь лучший бомбардир чемпионата Бразилии (16,4 очка). Сезон 2015 года, в бразильском первенстве, вновь выявил Изиану лучшим бомбардиром турнира (20,6) и включил её в «символическую пятёрку» чемпионата.

WNBA 
Карьера Изиане Кастро Маркес в WNBA шла по восходящей, первые сезоны она провела в клубах-аутсайдерах, затем три года подряд проигрыш в четвертьфинале. Лучшие свои достижения Изиане показала в составе «Атланты Дрим»: 2-кратный финалист плей-оффа лиги, 2-кратный победитель Восточной конференции WNBA (2010, 2011). В 2010 году она стала второй бразильянкой после Эрики де Соузы, включённой в состав матча звёзд WNBA (16 минут, 2 очка, 2 подбора, 1 передача). В 2012 году Изиане перешла в «Вашингтон Мистикс», в котором играла только вторую часть сезона с августа по сентябрь.

На 2013 год Изиане Кастро Маркес провела больше всех сезонов в заокеанской лиге – 11, из всех там игравших бразильянок.

Сборная Бразилии 
В первом же турнире за сборную Бразилии, чемпионат Америки в 2001 году, Изиане завоевала «золото». Трёхкратный участник мировых форумов по баскетболу (2002, 2006, 2010).

В 22 года она стала участником Олимпиады – 2004, где показала в играх блестящие результаты: 15 очков в среднем за матч (2-й показатель в команде), 3,7 подбора (3-й показатель), 2,5 атакующих передач (2-й показатель). Последующие олимпийские игры Изиане пропускала из-за своего «дурного» характера.

13 июня 2008 года во время матча квалификационного турнира к Олимпиаде – 2008 (за 2 месяца до олимпийского турнира) со сборной Белоруссией баскетболистка отказалась выходить на площадку перед началом четвёртой четверти, обвинив членов команды в неудачах сборной, а затем заявила о том, что вернется в игру только тогда, когда посчитает нужным. Главный тренер Паулу Бассул отчислил Изиане из сборной.

20 июля 2012 года (за 8 дней до начала олимпийского турнира) Конфедерация баскетбола Бразилии объявила об отчислении Изиане Кастро Маркес из-за «поведения за пределами игровой площадки». Особенность ситуации придавал тот факт, что сборная Бразилии уже не могла дозаявить другого игрока и ей пришлось играть на Олимпиаде 11 баскетболистками вместо положенных 12.

 * — лучший показатель в команде

Достижения 
 Бронзовый призёр Панамериканских игр: 2011
 Чемпион Америки: 2001, 2003
 Бронзовый призёр чемпионата Америки: 2007
 Обладатель  кубка Европы ФИБА: 2003
 Чемпион Бразилии: 2007
 Серебряный призёр чемпионата Чехии: 2006
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2005
 Обладатель  кубка России: 2005
 Финалист  кубка Испании: 2002, 2004
 Финалист  кубка Франции: 2003
 Чемпион штата Сан-Паулу: 2007

Примечания

Ссылки 
 Профиль Кастро Маркес на сайте usbasket.сом 
 Статистика Кастро Маркес в ВНБА
 Статистика Кастро Маркес на оф. сайте Бразильской федерации баскетбола
 Статистика Кастро Маркес в России
 Статистика Кастро Маркес на оф. сайте ФИБА Европа
 Статистика Кастро Маркес на оф. сайте ФИБА

Баскетболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по баскетболу
Игроки «Майами Сол»
Игроки ЖБК «Экс-ан-Прованс»
Игроки «Финикс Меркури»
Игроки БК «Авенида»
Игроки БК УГМК
Игроки «Сиэтл Шторм»
Игроки ЖБК УСК
Игроки БК «Фуэнтеррабия-Ирун»
Игроки ЖБК ТТТ Рига
Игроки ЖБК «Спарта&К»
Игроки «Атланта Дрим»
Игроки ЖБК «Вильнёв-д’Аск»
Игроки ЖБК «Висла»
Игроки ЖБК «Бешикташ»
Игроки «Вашингтон Мистикс»
Игроки «Коннектикут Сан»